Кашенка — топоним в России:
 Кашенка — деревня в Волотовском муниципальном районе Новгородской области;
 Кашенка — Каменка (приток Яузы).